Hans Nowak ist der Name folgender Personen:

* Hans Nowak (Künstler) (1922–1996), deutscher Maler und Bildhauer
 Hans Nowak (Fußballspieler) (1937–2012), deutscher Fußballspieler
 Hans Peter Nowak (* 1932), österreichischer Komponist und Kapellmeister

Siehe auch:
 Hans Nowack
 Hans Noack